Kasteel Ter Meeren (Destelbergen)
Kasteel Ter Meeren (Sterrebeek)